Ампик () је у грчкој митологији било име више личности.

Митологија 
 У Овидијевим „Метаморфозама“, био је Јапетов син, бард и свештеник богиње Деметре и један од етопљанских старешина на Кефејевом двору у време борбе између Финеја и Персеја. Убио га је Финеј или Петал. Према Овидију, још један Ампик, етиопски вођа, присуствовао је овом обрачуну и претворио се у камен када је Персеј употребио Медузину главу.
 У Овидијевим „Метаморфозама“ се помиње још један Ампик, Лапит, који је присуствовао Пиритојевом венчању и борио се против кентаура.
 Према Хигину, био је пророк, Елатов син, ожењен Хлоридом, са којом је имао сина Мопса, такође пророка. Њега је помињао и Паусанија, али са нешто другачијим именом.
 Према Паусанији, био је предак Патреја, оснивача Патре. Био је Пелијин син и Арејев (али не бога Ареја) отац.

Биологија 
Латинско име ових личности (-{Ampyx}-) је назив за изумрли род у оквиру групе трилобита.

Извори 

Грчка митологија
Пророци у грчкој митологији